Sandiford ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Sandiford, britischer Schauspieler
 Chanté Sandiford (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Jacinta Sandiford (1932–1987), ecuadorianische Hochspringerin
 Lloyd Erskine Sandiford (* 1937), Politiker aus Barbados
 Metta Sandiford-Artest (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Edison Sandiford (* 1968), kanadischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Sandifort
 Sandford